Ракета Р-5Б (Р-5БА, В-5Б) — советская одноступенчатая жидкостная геофизическая ракета.

История создания 

Создана на базе разработанной под руководством С. П. Королёва в ОКБ-1 баллистической ракеты средней дальности Р-5М.

Ракета Р-5Б была предназначена для продолжения научных исследований и изучения верхних слоев атмосферы, связанных с полетами на больших скоростях и высотах порядка 500 км. Решение об изготовлении пяти экземпляров ракеты было принято 23 февраля 1960 г.

Р-5Б существенно отличалась от ракеты Р-5А набором научных экспериментов, связанных с перспективными разработками ОКБ-1. Новая ракета имела неотделяемую головную часть с набором исследовательских установок, имевших индивидуальные системы спасения.

Предусматривались два варианта комплектования головной части аппаратурой — Р-5Б (две ракеты) и Р-5БА (три ракеты).

На всех ракетах этого типа предусматривались также исследования параметров верхней атмосферы, циркуляционных процессов в стратосфере, параметров ионосферы, природы явлений, вызываемых корпускулярным излучением твердого компонента межпланетного вещества, магнитного поля Земли.

Всего с полигона Капустин Яр в период с 18 октября 1962 г. по 6 июля 1963 года было выполнено пять пусков ракет Р-5Б.

Технические характеристики

См. также 
 Геофизическая ракета
 Метеорологическая ракета
 Противоградовая ракета

Ссылки 
 Г. С. ВЕТРОВ. С. П.КОРОЛЕВ И ЕГО ДЕЛО
 [epizodsspace.no-ip.org/bibl/tvorch-nasl-kor/03.html Творческое наследие Сергея Павловича Королёва]
 [epizodsspace.no-ip.org/bibl/nk/1999/6/1999-6a.html И.Маринин, А.Владимиров, И.Лисов. Космодром Капустин Яр возрождается. НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ № 6 1999 г.]
 РД-103М (8Д71). Liquid Propellant Rocket Engines

Геофизические ракеты